Challenge Mallorca 2022 – seria pięciu kolarskich wyścigów jednodniowych, odbywających się pod koniec stycznia 2022 na hiszpańskiej Majorce. Rozgrywane dzień po dniu imprezy pod szyldem Challenge Mallorca posiadały kategorię 1.1 i wchodziły w skład cyklu UCI Europe Tour 2022.

Challenge Mallorca 2022 objęła pięć wyścigów rozgrywanych codziennie od 26 do 30 stycznia, które są jednymi z pierwszych rozgrywanych w Europie w sezonie 2022. Impreza uznawana jest za nieformalne otwarcie sezonu kolarskiego, choć w praktyce w sezonie 2022 wcześniej odbywały się już wyścigi na innych kontynentach, a w Europie kilka dni przed zawodami na Majorce miał miejsce wyścig Gran Premio Valencia (niższej kategorii – 1.2).

Edycja z 2022 jest 31. w historii Challenge Mallorca. Mimo rozgrywania ich pod jednym szyldem poszczególne wchodzące w jej skład wyścigi traktowane są jako oddzielne imprezy, a dla całej serii nie jest prowadzona żadna klasyfikacja wspólna.

Kalendarz

Drużyny

Wyniki

Trofeo Calvià (26 stycznia)

Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia (27 stycznia)

Trofeo Serra de Tramontana (28 stycznia)

Trofeo Pollença (29 stycznia)

Trofeo Playa de Palma (30 stycznia)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

UCI Europe Tour 2022
Kolarstwo w Hiszpanii
2022 w Hiszpanii
Majorka